Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Louisville 1971, facente parte del Virginia Slims Circuit 1971, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Rosie Casals 6-1, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Billie Jean King (Campionessa)
 Françoise Dürr (semifinali)
 Rosie Casals (finale)
 Kerry Melville (semifinali)

 Judy Tegart Dalton (primo turno)
 Helen Gourlay (quarti di finale)
 Lesley Hunt (primo turno)
 Betty Stöve (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Louisville 1971